Szepes Gyula (1899–1985) sífutó, északiösszetett-versenyző, olimpikon
Szepes Gyula (1902–1992) festőművész, grafikus